Kvinnan i fönstret kan avse:
 Kvinnan i fönstret (film, 1944) – en amerikansk film i regi av Fritz Lang, originaltitel The Woman in the Window
 Kvinnan i fönstret (film, 1976) – en fransk film från 1976 i regi av Pierre Granier-Deferre, originaltitel Une femme à sa fenêtre
 Kvinnan i fönstret (film, 2021) – en amerikansk filmatisering av romanen från 2018, i regi av Joe Wright, originaltitel The Woman in the Window
 Kvinnan i fönstret (roman) – en roman från 2018 av A.J. Finn, originaltitel The Woman in the Window